A38, A 38 oder A-38 steht für:
 Autoestrada A38 in Portugal
 Autovía A-38 in Spanien
 Bundesautobahn 38 in Deutschland
 Autoroute A38 in Frankreich
 Rijksweg 38 in den Niederlanden
 A38 road in England
 Passierschein A 38, Detail im dritten Asterix-Zeichentrickfilm, siehe Asterix erobert Rom #Rezeption
 Aero A-38, tschechoslowakisches Verkehrsflugzeug
 Focke-Wulf A 38, deutsches Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 A-38, Eisberg in der Antarktis

A38